Daniel 'Dani' Ceballos Fernández (Utrera, 7 augustus 1996) is een Spaans voetballer die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2017 een contract tot medio 2023 bij Real Madrid, dat circa €18 miljoen voor hem betaalde aan Real Betis. Ceballos debuteerde in 2018 in het Spaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Ceballos begon met voetballen in de jeugdopleiding van Sevilla. Daarna speelde de vleugelspeler in de jeugd bij CD Utrera en Real Betis. Op 26 april 2014 debuteerde hij in de Primera División voor Real Betis in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De club eindigde tijdens het seizoen 2013/14 als laatste, waardoor het degradeerde naar de Segunda División. Op 21 december 2014 maakte hij zijn eerste doelpunt voor Real Betis, in de Segunda División tegen Racing Santander.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 4 juni 2022.

Interlandcarrière 
Ceballos maakte deel uit van verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. Hij won met Spanje –19 het EK –19 van 2015. Hij bereikte met Spanje –21 de finale van het EK –21 van 2017 en won hiermee het EK –21 van 2019. Ceballos debuteerde in 2018 in het Spaans voetbalelftal, in een met 6–0 gewonnen wedstrijd in de UEFA Nations League thuis tegen Kroatië.

Erelijst 

Individueel als speler/trainer

Referenties 

Spaans voetballer